Натуральне число 1283
 1283 рік до нашої ери
 1283 рік нашої ери